

Прізвища 
 Джеральд Макклеллан (1967) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBO та WBC.
 Скотт Макклеллан (1968) — колишній прессекретар Білого дому.

Див. також 
 Макклеллан-Парк (Каліфорнія)